Фигурное катание было включено в программу Олимпийских игр в 1908 году. В следующий раз соревнования по фигурному катанию прошли только через 12 лет на Олимпиаде 1920 года. Далее, начиная с первой зимней Олимпиады 1924 года фигуристы участвовали во всех зимних Олимпиадах.

История 
Первоначально Олимпийские игры проводились только по летним видам спорта. Поскольку фигурное катание можно было проводить на крытом катке, Международный олимпийский комитет одобрил его включение в программу летних Олимпийских игр 1908 года, проводившихся в Лондоне. 

На Олимпийских играх 1908 года выступил 21 фигурист из шести стран (участие приняли фигуристы из Великобритании, Германии, Российской империи,США и Швеции и Аргентины). В 1908 году медали разыгрывались в четырёх дисциплинах: парное катание, мужское и женское одиночное катание, которые остались в программе Игр, а дисциплина «специальные фигуры» присутствовала лишь на первой Олимпиаде. По правилам фигурист должен был изобразить фигуру на льду с одного толчка и на одной ноге. Главными звездами в Лондоне стали легендарные фигуристы Ульрих Сальхов, прыгнувший собственный прыжок и Николай Панин-Коломенкин, получивший золотую медаль в «специальных фигурах». Он остается единственным победителем в этой дисциплине, так как впоследствии она была исключена из программы.

Соревнования в дисциплине спортивные танцы на льду были включены в программу зимних Олимпийских игр 1976 года, проводившихся в австрийском Инсбруке. Первыми олимпийскими чемпионами стали фигуристы из СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи впервые были проведены командные соревнования по фигурному катанию.

Квалификация 
В настоящее время, количество участников в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх ограничено квотами МОК. К соревнованиям допускаются по 30 одиночников (и мужчин и женщин), 20 спортивных пар и 24 танцевальные пары.

До участия в Олимпийских играх допускаются только фигуристы представляющие страны, национальные федерации фигурного катания которых входят в Международный союз конькобежцев.

80 % всех мест (по 24 одиночника, 16 спортивных и 19 танцевальных пар) определяются по итогам чемпионата мира в год перед Олимпиадой. Наибольшее представительство от одной страны в каждой дисциплине — три фигуриста/пары. Определяется количество представителей от каждой страны по следующей таблице:

При этом все участники чемпионата мира, которые отобрались в произвольную программу, но заняли места ниже 16-го, получают по 16 баллов, а не прошедшие в произвольную — 18 баллов.

Оставшиеся места заполняются по одному представителю каждой страны в порядке убывания занятых мест на чемпионате.

Если страна не имеет представительства на текущем чемпионате мира, или её спортсменам не удалось занять достаточно высокие места, чтобы пройти отбор — существует второй шанс, на международных соревнованиях которые состоятся осенью. Турниры, на которых будут разыгрываться места на Олимпиаду, назначаются ИСУ (например, в 1997 и 2005 годах дополнительным квалификационным турниром был «Мемориал Карла Шефера», а в 2009 им стал турнир «Nebelhorn Trophy»). Всего на таких квалификационных турнирах перед Олимпиадой разыгрываются места для 6 одиночников, 4 спортивных и 5 танцевальных пар.

Кроме того, страна, принимающая Олимпиаду, всегда имеет право на одно место в каждой дисциплине фигурного катания, если другим способом её спортсмены для соревнований не отобрались. В таком случае на осеннем квалификационном турнире разыгрывается на одно место меньше.

Кто именно от каждой страны будет участвовать в Олимпийских играх, определяется национальными регулирующими органами по собственному усмотрению. В некоторых странах опираются на результаты своих национальных чемпионатов, в других на результаты международных турниров (таких как чемпионаты Европы, Четырёх континентов и мира). Выбор зависит только от страны и дополнительно никак не регламентируется. Однако важно, чтобы все спортсмены имели гражданство страны которую они представляют. У ИСУ не такие строгие правила на этот счёт и часто встречаются пары, в которых один из партнёров не имеет гражданства страны, «под флагом» которой выступает, такие пары до участия в Олимпиаде не допускаются.

Последнее ограничение — возрастное. Участникам Олимпиады на 1 июля предыдущего года должно исполниться 15 лет.

Соревнования по дисциплинам

Общий медальный зачёт (до 2018 года)

Рекордсмены в фигурном катании на Олимпийских играх 
Наибольшее количество медалей в своих дисциплинах завоевали:

Женское одиночное фигурное катание: Соня Хени — трёхкратная олимпийская чемпионка (1928, 1932, 1936).

Мужское одиночное фигурное катание: Йиллис Графстрём — завоевал за свою спортивную карьеру 3 золотые олимпийские медали (в 1920, 1924 и 1928 годах), а также серебряную (в 1932). Евгений Плющенко завоевал 2 золотые медали (в 2006 году в личных соревнованиях и в 2014 году — в командных) и 2 серебряных медали (в 2002 и 2010 гг.).

Парное фигурное катание: Ирина Роднина в паре с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым — трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980).

Танцы на льду: Тесса Вертью и Скотт Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами (2010, 2018 в личном первенстве, 2018 в командных) .

Своеобразный рекорд принадлежит российским фигуристам, которые становились победителями во всех когда-либо существовавших дисциплинах в фигурном катании.

Страны-участницы 
Фигуристы следующих стран принимали участие в Олимпийских играх (страны по алфавиту):

 ^ — На Олимпийских играх 2018 и 2022 годах спортсмены из России принимали участие под олимпийским флагом, так как НОК России в это время был дисквалифицирован.

См. также 
 Фигурное катание на зимних юношеских Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Результаты Олимпиады 2002 на сайте ИСУ
 Результаты Олимпиады 2006 на сайте ИСУ